Le tournoi de Tucson est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1964 se dispute du 17 au .

Billie Jean Moffitt remporte le simple dames. En finale, elle bat Vicky Palmer.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Susan Behlmar et Billie Jean Moffitt.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Tucson

Navigation 

dames 1964
Tucson
Tennis aux États-Unis en 1964
Février 1964